Nederlands-Indisch voetbalelftal (mannen)
 Nederlands-Indisch voetbalelftal (vrouwen)